Шпелленштайн или Шпилленштайн,  — менгир в Рентриче, районе города Санкт-Ингберт в Сааре эпохи позднего неолита. Предполагается, что Шпелленштайн был сооружён около 1800 г. до н. э. Высота над уровнем земли составляет 5,05 м, плюс подземная часть около 2 м. Изготовлен из очень твёрдого песчаника, возможно, был отшлифован с использованием кварцевых орудий. За долгие годы остался практически неповреждённым.

В Средние века и раннее Новое время камень служил пограничным столбом графства Нассау-Саарбрюккен.

В Германии имеется подобный памятник — Голленштайн у Блискастеля.

Литература 
 Hans Cappel: Gollenstein und Spillenstein: In: Saarpfalz, Blätter für Geschichte und Volkskunde. 1989/4, S. 4-10.
 Thomas Strauch: Steinerne Zeitzeugen einer 4.000-jährigen Kulturgeschichte — Ein Blick auf wichtige Natur- und Kulturdenkmäler des Saarlandes. Jahrbuch zum Bergmannskalender 2006, S. 147—153, Herausgeber: Deutsche Steinkohle AG.

Ссылки 

Неолит Европы
Мегалиты Германии